Aguazul kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aguazul (ort), Casanare, 
 Aguazul (kommun), Casanare,